Luis Mosquera ist der Name folgender Personen:

* Luis Mosquera (Fußballspieler, 1959) (* 1959), chilenischer Fußballspieler
 Luis Mosquera (Fußballspieler, 1989) (* 1989), kolumbianischer Fußballspieler
 Luis Amaranto Perea Mosquera (* 1979), kolumbianischer Fußballspieler, siehe Luis Amaranto Perea
 Luis Javier Mosquera (* 1995), kolumbianischer Gewichtheber